Szahrak-e Danesz (Kazwin), wieś w Iranie, w ostanie Kazwin.
 Szahrak-e Danesz (Teheran), miejscowość w Iranie, w ostanie Teheran.